Нижче наведено список населених пунктів повіту Джурджу, Румунія.

Джурджу